Regno Unito
 Stainforth – parrocchia civile del North Yorkshire
 Stainforth – parrocchia civile del South Yorkshire